Ziggy Stardust è un personaggio fittizio, alter ego di David Bowie. Indica anche:
 Ziggy Stardust (The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars) – album di David Bowie del 1972
 Ziggy Stardust – brano musicale di David Bowie, pubblicato nell'album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars
 Ziggy Stardust Tour – tour di David Bowie del 1972
 Ziggy Stardust and the Spiders from Mars – film del 1973 diretto da D. A. Pennebaker
 Ziggy Stardust - The Motion Picture – album dal vivo di David Bowie del 1973, colonna sonora del film concerto Ziggy Stardust and the Spiders from Mars
 Ziggy Stardust – singolo dei Bauhaus del 1982, cover dell'omonimo brano di David Bowie